Колломак — лекарственный препарат для лечения и удаления разного рода мозолей, бородавок и других, указанных в инструкции, проблем с кожей.

Показания 
Мозоли, ороговение кожи, папилломы кожи (бородавки, остроконечные кондиломы), гиперкератоз, в том числе ладонно-подошвенный, гиперкератоз при псориазе.

Лекарственные формы 
Раствор для наружного применения.

Фармакологическое действие 
Колломак — кератолитический препарат. Салициловая кислота оказывает кератолитическое действие, обладает слабой противомикробной активностью. Молочная кислота способствует химической деструкции бородавок. Полидоканол обладает местным анестезирующим действием и склерозирующим эффектом, что предотвращает рецидив заболевания. Фармакокинетика препарата не исследована.

Побочные действия 
При применении полидеканола были единичные сообщения о легких системных аллергических реакциях. Иногда — реакции гиперчувствительности, местное раздражение кожи, в отдельных случаях — локальные кожные проявления при контакте с препаратом (жжение, покраснение).

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к салициловой кислоте, салицилатам или другим компонентам препарата. Родинки, бородавки на волосистой части головы, бородавки на слизистых оболочках и лице. Нарушение функции почек (почечная недостаточность). Детский возраст до 2 лет.

Взаимодействие 
Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для др. ЛС для местного применения и тем самым усилить их всасывание. Всосавшаяся салициловая кислота может усилить побочные эффекты метотрексата и пероральных гипогликемических ЛС, производных сульфонилмочевины. Раствор фармацевтически несовместим с резорцином (образует расплавляющиеся смеси) и цинка оксидом (нерастворимый цинка салицилат).

Особые указания 
Не следует наносить препарат на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки в области гениталий или лица. При лечении детей необходимо избегать обработки нескольких участков кожи одновременно. В период беременности применение препарата для лечения мозолей и омозолелостей допустимо лишь на ограниченной поверхности (не более 5 мм). При попадании на слизистые оболочки необходимо промыть соответствующую область большим количеством воды. Необходимо учитывать, что при кожных заболеваниях, протекающих с гиперемией и воспалением (в том числе псориатическая эритродермия) или с поверхностными мокнущими поражениями, возможно повышение всасывания салициловой кислоты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании Алекс Фарм
Сайт "Колломак М"
Еженедельник Аптека статья о Колломаке В Новый Год с чистой и здоровой кожей!
Еженедельник Аптека статья о Колломаке Лету быть! А вы готовы показать себя во всей красе?"
Дерматотропные средства
Дерматологические средства